Takashi Taniguchi ist der Name folgender Personen:

* Takashi Taniguchi (Synchronsprecher) (1947–2012), japanischer Synchronsprecher
 Takashi Taniguchi (Materialwissenschaftler) (* um 1959), japanischer Materialwissenschaftler